Владисла́в Миха́йлович Блаже́вич (, хутор Трегубовка, Катынская волость, Смоленская губерния — 10 апреля 1942, Москва) — русский и советский , тубист, педагог, дирижёр, композитор, профессор Московской консерватории.

Биография

Исполнительская деятельность 
С 12 лет играл в военном оркестре в Смоленске, в 1900 году поступил в Московскую консерваторию в класс тромбона Христофора Борка. Окончив консерваторию в 1905 году, стал солистом оркестра Большого театра, где работал до 1928 года. С 1920 преподавал в консерватории, в 1922—1932 — активный участник Персимфанса. В 1926 году - организатор и первый руководитель духового оркестра Особого Вооруженного Отряда Охраны Путей Сообщения НКПС СССР, который был укомплектован стрелками Отряда, имеющими собственные инструменты. 

Блажевич основал в консерватории военно-капельмейстерский класс (позднее — Факультет военных дирижёров), а также создал и возглавил Государственный духовой оркестр СССР (1937—1939). В 1930-е годы преподавал также в Гнесинском училище.

Педагогическая деятельность 
Блажевич считается одним из основоположников отечественной школы игры на тромбоне и тубе. Среди его учеников — выдающиеся советские тромбонисты послевоенной поры, в том числе Владимир Щербинин.

Композиторская деятельность 
Автор многочисленных этюдов, ряда концертных сочинений для тромбона, тубы и духового оркестра, а также неоднократно переиздававшихся впоследствии школ для духовых инструментов.

Умер в 1942 году. Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.).

Память о Блажевиче 
Именем Владислава Блажевича была названа основанная в 1980 году Московская городская детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов № 80.

Семья 
Жена — Берта Романовна Блажевич (в девичестве Рейзен), артистка миманса, сестра актрисы Раисы Романовны Рейзен и балерины, заслуженной артистки РСФСР Марии Романовны Рейзен (1893—1969).

Сочинения

Музыкальные произведения 
 2 увертюры
 13 концертов для тромбона и фортепиано (1934—1940)
 Скерцо для трубы и фортепиано
 Музыкальный экспромт для 12 тромбонов или 10 тромбонов и 2 туб
 10 маршей, в том числе «Концертный марш» (1934)
 Сюиты, Квартеты, Вальсы и др.

Методические работы 
 «Школа для раздвижного тромбона» (1924)
 «Школа коллективной игры для духового оркестра» (1935)
 «Школа развития легато на цуг-тромбоне» (1938)
 «Школа для тубы» (1943)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Владислав Блажевич в Онлайн Энциклопедии Кругосвет 
 Владислав Блажевич на сайте издательства Editions Bim and The Brass Press 
 Владислав Блажевич на сайте названной его именем ДМШ № 80

Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Тубисты России
Академические музыканты России
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Музыканты Симфонического оркестра Большого театра
Похороненные на Введенском кладбище
Музыканты Персимфанса